Going Underground é uma música dos The Jam que fala sobre o Metro de Londres.

Metropolitano de Londres
Canções de punk rock